Franciaország
Saint-Thibault, település Aube megyében
Saint-Thibault, település Côte-d’Or megyében
Saint-Thibault, település Oise megyében